Gabriel Rosén kan syfta på:

* Gabriel Rosén (1720–1784), svensk överhovpredikant
 Gabriel Rosén (1911–1971), svensk skådespelare

Se även 

 Erik Gabriel von Rosén